ПРТ — многозначная аббревиатура:
 ПРТ — привод регулирования тяги.
 ПРТ — предприятие розничной торговли.
 ПРТ — пластинчато-ребристый теплообменник.
 ПРТ — предельный регулятор температуры.
 ПРТ — психорегулирующая тренировка.
 ПРТ — интернет-канал, основанный Евгением Петровым 25 мая 2015 года.
 прт. пр. просп. или пр-т — проспект.
 прт. — порт.
 ПРТ — предрелизный тест.